Боб Сове (,  17 червня 1955, Сент-Женев'єв) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Його син — Філіпп Сове, також був воротарем у НХЛ.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року в ГЮХЛК.

1975 року був обраний на драфті НХЛ під 17-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред-Вінгс», «Чикаго Блекгокс» та «Нью-Джерсі Девілс».

Загалом провів 454 матчі в НХЛ, включаючи 34 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Везіни — 1980.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1985.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»